DuckTales ist der Name folgender Serien:
 DuckTales – Neues aus Entenhausen, Serie von	1987–1990
DuckTales (2017), Serie von 2017–2021

DuckTales ist der Name folgender Computerspiele:
 DuckTales, Computerspiel von 1989, siehe DuckTales (Computerspiel)
 DuckTales 2, Computerspiel von 1993, siehe DuckTales (Computerspiel)#DuckTales 2
 DuckTales – The Quest for Gold, Computerspiel von 1990
 DuckTales Remastered, Computerspiel von 2013, siehe DuckTales (Computerspiel)#DuckTales Remastered

Siehe auch:
 DuckTales: Der Film – Jäger der verlorenen Lampe